Until the End of Time (album), een album van de Amerikaanse rapper 2Pac uit 2001
 Until the End of Time (single), een nummer van rapper 2Pac uit 2001
 Until the End of Time (Justin Timberlake), een nummer van Justin Timberlake uit 2007
 Until the End of Time (Electronic), een nummer van Electronic uit 1997